Sunga puede referirse a:
 Imperio Sunga, dinastía o imperio que controló el Norte, Centro y Este de la India entre los años 185 a 73 a. C.;
 Sunga, casta de la India;
 Sunga o zunga, traje de baño masculino similar al slip.
 Sunga, slip ajustado sin bragueta.

Variante
 Shunga, género de producción visual japonés con el sexo, como tema principal.